Житьёво — деревня в Сямженском районе Вологодской области на реке Малый Пунгул. Административный центр Житьёвского сельского поселения и Житьёвского сельсовета.

Расстояние до районного центра Сямжи по автодороге — 16 км. Ближайшие населённые пункты — Алексеевская, Ярыгино, Соболиха.

По переписи 2002 года население — 316 человек (155 мужчин, 161 женщина). Всё население — русские.

Примечания

Ссылки 
 
  в реестре населённых пунктов Вологодской области

Населённые пункты Сямженского района